Stotz ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Stotz (1815–1893), deutscher Pionier der Gießereitechnik
 Alwin Stotz (1819–1870), Theaterschauspieler
 August Stotz (1845–1908), deutscher Kunstschmied
 Douglas F. Stotz (* 1956), US-amerikanischer Ornithologe
 Eva Stotz (* 1979), deutsche Dokumentarfilmerin
 Friederike Nechansky-Stotz (1904–1993), österreichische Emailleurin, Druckgrafikerin und Kunstgewerblerin
 Fritz Stotz (1884–1920), deutscher Maler
 Gustav Stotz (1884–1940), deutscher Architekt und Funktionär des Werkbunds in Stuttgart
 Heinrich Otto Stotz (1810–1876), Theaterschauspieler
 Hugo Stotz (1869–1935), deutscher Erfinder und Unternehmer auf dem Gebiet der Elektrotechnik
 Jakob Stotz (1899–1975), deutscher Handwerker, KPD-Mitglied und Anführer des Mössinger Generalstreiks
 Karl Stotz (1927–2017), österreichischer Fußballspieler und Fußballtrainer
 Katrin Stotz (* 1966), ehemalige deutsche Skirennläuferin
 Marc Stotz (* 1988), deutscher Eishockeyspieler
 Marcus Stotz (* 1975), deutscher Kameramann
 Marlies Stotz (* 1959), deutsche Politikerin
 Max Stotz (1912–1943), deutscher Jagdpilot
 Otto Stotz (1805–1873), deutscher Maler
 Paul Stotz (1850–1899), deutscher Kunsterzgießer
 Peter Stotz (1942–2020), Schweizer Altphilologe
 Péter Stotz († 2014), ungarischer Banker
 Richard Stotz (* 1941), deutscher Leichtathlet

Stotz ist der Name folgender geographischer Objekte_

 Stotz (Haardt), Berg im Pfälzerwald